Calocline är ett släkte av svampar. Calocline ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calocline